hoofdbetekenis
 Parel, siervoorwerp
 Parel van Allah, grote witte oesterparel uit de Filipijnen
 Parel van Azië, grote witte oesterparel uit de Perzische golf
 Parel van Bao Dai of 'parel van de dageraad', grote gele parel uit een Chinese slak
 Parel van Koeweit, grote witte barokparel
 Queen (parel), zoetwaterparel uit de VS
 zie ook Lijst van beroemde parels
biologie
 Parel (aardappel), aardappelras 
cultuur
 De groene parel, roman van Jack Vance
 Parel Krabs, walvispersonage uit SpomgeBob SquarePants
 Willem Parel, film naar een personage van Wim Sonneveld
 De zwarte parel (Djinn), stripverhaal uit de Djinnserie
 De zwarte parel (Jommeke), strip uit de Jommekeserie
geografie
 Parel van Brabant bijnaam van:
Grimbergen Vlaams-Brabant
Heeze Noord-Brabant
Oisterwijk Noord-Brabant

Parel van de Meierij, oude naam voor Veghel, plaats in Noord-Brabant
religie
Parel van Grote Waarde, heilig boek van de mormonen
sport en spel
Parel van de Veluwe, wielrenwedstrijd op de Noordwest-Veluwe
Parel van Zandvoort, schaakpartij om het wereldkampioenschap tussen Euwe en Aljechin